Cedar Point (Carolina del Nord)
 Cedar Point (Illinois)
 Cedar Point (Kansas)